Шва́рцман, Александр:
 Шварцман, Александр Ефимович (род. 1935) — израильский, ранее молдавский шашист.
 Шварцман, Александр Михайлович (род. 1967) — советский и российский шашист.